Узкий шрифт () — шрифт с начертанием, которое выделяется по плотности очка шрифта и у которого отношение ширины знака типа строчной буквы «н» к его высоте составляет свыше 50 до 65 % при кегле 5—7, свыше 45 до 60 % при кегле 8—12, свыше 40 до 55 % при кегле 14—48, соответственно, ширина очка близка к половине его высоты.

Подобные соотношения регламентируются ГОСТ 3489.1—71.

Примеры узкого начертания 
 Arial: узкое начертание и обычное, русская панграмма

 Myriad Pro: узкое начертание и обычное, английская панграмма

Применение 
Используется для экономного набора, реже — как акциденция в заголовках. Отмечается, что у текста, набранного узким шрифтом, ухудшается читаемость. Также рекомендуется для создания иерархических списков или внесения контрастности в набор.

См. также 
 Жирный шрифт
 Курсив
 Наклонный шрифт
 Гарнитура
 Типографика
 Верстка

Примечания 

Шрифты